142756 Chiu, asteroide della fascia principale.
 David Chiu, giocatore di poker cinese con cittadinanza statunitense
 Tony Leung Chiu-Wai
 Chun Ming Chiu, giocatore di calcio a 5
 Kim Chiu, attrice e cantante filippina
 Roy Chiu, cantante e attore taiwanese
 Lee Lin-Chiu, cantautore taiwanese